Bottle Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bottle Hill (Butte County, Kalifornien)
 Bottle Hill (El Dorado County, Kalifornien)
 Bottle Hill (Nevada)
 Bottle Hill (New Mexico)